Внутренний сплетениевидный слой () — один из десяти слоев сетчатки позвоночных, образованный из переплетения аксоновых окончаний биполярных клеток и дендритов амакриновых и ганглионарных клеток.

Последняя ступень обработки информации внутри сетчатки перед направлением в зрительные центры в мозге. Аксоны биполярных клеток приносят информацию из внешнего сетчатого слоя к нейронам внутреннего сетчатого слоя. Здесь биполярные клетки передают информацию амакриновым клеткам, которые модулируют сигналы и передают их дальше на дендриты ганглионарных клеток.

Толщина слоя составляет 50-70 мкм.

Примечания

Литература 
 О. Д. Луцик, А. И. Иванова, К. С. Кабак, Ю. Б. Чайковский Гистология человека. — К.: Книга плюс, 2003 — ISBN 966-7619-39-7
 Гистология: Учебник / Под ред Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юриной — М.:Медицина, 2002 — ISBN 5-225-04523-5

Ссылки 
 Histology Learning System Бостонского университета: 07902loa

Глаз